Marie de Champagne peut désigner :
 Marie de Blois ou Marie de Champagne (1128-1190), duchesse de Bourgogne, fille de Thibaut IV de Blois, dit le Grand, et de Mathilde de Carinthie ;
 Marie de France (1145-1198), comtesse de Champagne ;
 Marie de Champagne (1174-1204), comtesse de Flandre et de Hainaut, et impératrice de Constantinople.
Homonymie dynastique